Bardwell (Kentucky)
Bardwell (Texas)
Bardwell (Wisconsin)